El Paso County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

* El Paso County (Colorado)
 El Paso County (Jefferson-Territorium)
 El Paso County (Kansas-Territorium)
 El Paso County (Texas)